Келтска лига у рагбију 2016/17. (службени назив: 2016–17 Guinness Pro12) је било 16. издање Келтске лиге у рагбију.

Титулу је заслужено освојио велшки представник "Скарлетс", пошто је у финалу у Даблину декласирао ирску екипу Манстер.

Учесници

Табела 

Напомене:

1. Место у купу шампиона обезбедили су Бенетон, Манстер, Ленстер, Алстер, Скарлетс, Оспрејс и Глазгов.

2. У европски челинџ куп отишли су Единбург, Њупорт и Зебре.

Плеј оф 

Полуфинале

Ленстер  - Скарлетс  15-27

Манстер  - Оспрејс  23-3

Финале

Манстер - Скарлетс 22-46

Статистика и награде 

Дрим тим

 Аријер| Тиернан О'Халоран, Конот
 Десно крило| Томи Симор, Глазгов
 Други центар| Џејко Тауте, Манстер
 Први центар| Рори Скенел, Манстер
 Лево крило| Чарлс Пиутау, Алстер
 Отварач| Тајлер Блејендал, Манстер 
 Деми| Руан Пиенар, Алстер
 Чеп| Џек Конан, Ленстер
 Отворени крилни| Џејмс Дејвис, Скарлетс
 Затворени крилни| Ден Леви, Ленстер
 Десни скакач| Били Холанд, Манстер
 Леви скакач| Бен Толс, Единбург
 Укљештени стуб| Џон Рајан, Манстер
 Талонер| Кен Овенс, Скарлетс
 Слободан стуб| Дејвид Килкојн, Манстер

Највише поена

  Ангус О'Брајан 130, Њупорт
  Стивен Шинглер 128, Кардиф
  Рис Печел 127, Скарлетс
  Тајлер Блејендал 126, Манстер
  Данкан Вир 116, Единбург

Највише есеја

  Стефан Еванс 11, Скарлетс
  Ронан О'Махони 9, Манстер
  Џејкоб Стокдејл 9, Алстер
  Рори О'Лафин 8, Ленстер
  Џо Карбери 8, Ленстер
  Томи Симор 8, Глазгов

Најбољи играч

  Чарлс Пиутау, Алстер

Најбољи млади играч

  Џо Карбери, Ленстер

Најбољи тренер

  Рејси Ерасмус, Манстер

Најбољи есеј

  Руан Пиенар, Алстер, есеј против Глазгов

Просечна посећеност утакмица 

 Зебре 2 058
 Бенетон 2 460
 Единбург 5 217
 Конот 6 147 
 Глазгов 7 186
 Скарлетс 7 185
 Оспрејс 9 026 
 Њупорт 9 735
 Кардиф 11 856
 Манстер 14 006
 Ленстер 15 579
 Алстер 15 961

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2016.
Рагби у 2017.